Нижче наведено список населених пунктів Видинської області, Болгарія.

Примітки 

Видинська область